Ломонос Арманда, или клематис Арманда () — вид цветковых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Китай, Вьетнам и Мьянму.

Ботаническое описание 
Вечнозелёная деревянистая лиана длиной до 5 м.

Листья о 3 листочках, сидящих на скручивающихся черешках длиной 1—3 см, продолговато-яйцевидные, переходящие в ланцетные, длиной 8—15 см, остроконечные, при основании закруглённые или слегка сердцевидные, с 3 жилками, цельнокрайные.

Цветки в метёлках, белые, диаметром 3—6 см в, большей частью многочисленные. Чашелистиков 4, реже 6, от продолговатых до продолговато-обратнояйцевидных.

Семянки рассеянно волосистые, с перисто опушенным носиком длиной до 1,5 см.

Цветение в мае.

Таксономия 
Вид Ломонос Арманда входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Арманда
Флора Юго-Восточной Азии
Лианы
Таксоны растений, названные в честь людей